Pulp Fiction

 особая разновидность коммерческой литературы, ориентированная на массового невзыскательного читателя, сформированная pulp-журналами.
 фильм Квентина Тарантино, известный в российском прокате, как Криминальное чтиво
 Music from the Motion Picture Pulp Fiction — саундтрек к этому фильму.